Князь Михаил Михайлович Хворостинин — московский дворянин, голова и воевода во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Из княжеского рода Хворостинины. Младший сын родоначальника князей Хворостининых — князя Михаила Васильевича по прозванию "Хвороста". Имел старшего брата, окольничего и князя Ивана Михайловича Хворостинина по прозванию "Хабердинский".

Биография 
В 1536 году третий воевода Сторожевого полка в зимнем новгородском и шведском походах. В 1543 году второй воевода Сторожевого полка в Калуге. В 1544 году сорок девятый голова в государевом полку в Казанском походе, под его руководством сто семьдесят детей боярских. В 1550 году упомянут сыном боярским по Коломне. В октябре 1551 года написан двести девяносто первым в третью статью московских дворян. В 1556 году записан в Каширскую десятню среди дворовых детей боярских.

По родословной росписи показан бездетным.

Примечания

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Хворостинин Михаил Михайлович. стр. 316.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Хворостинин Михаил Михайлович. стр. 315.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Хворостинин Михаил Михайлович. стр. 55. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Дворяне московские
Михаил